

Geografia 

 Stati Uniti d'America
 Loraine – area non incorporata della Contea di Kern, California
 Loraine – città della Contea di Renville, Dakota del Nord
 Loraine – villaggio della Contea di Adams, Illinois
 Loraine – città della Contea di Mitchell, Texas

Persone 
 Robert Loraine (1876-1935) – attore, impresario teatrale e aviatore inglese